Peter Debye, Nederlands-Amerikaans natuurkundige
debye (eenheid), natuurkundige eenheid

Zie ook 
 Debye-Hückeltheorie
 Debye-Scherrercamera
 Debye-Scherrermethode